Panasonic steht für:
 Panasonic Corporation, japanischer Elektronikkonzern, bis 2008 Matsushita Denki Sangyō K.K.
 Panasonic (Marke), Marke des Konzerns ab 1963
 Panasonic (Radsportteam), vom Konzern gesponsertes niederländisches Radsportteam
 Pan Sonic, gegründet als Panasonic, finnisches Musikprojekt